Juman bezeichnet:
 Jamun (Vorname), weiblicher Vornamen 
 Jamun (TV), Fernsehserie (2019) 
  Kalam Azad Juman-Yassin (* 1947), Präsident der Guyana Olympic Association